Натуральне число 397
 397 рік до нашої ери
 397 рік нашої ери